Войска специального назначения:
 Войска специального назначения ВС СССР:
 Войска объединенного государственного политического управления;
 Конвойные войска.
 Войска специального назначения Великобритании
 Войска специального назначения Российской Федерации
 Войска специального назначения КНР